Ceriospora — рід грибів родини Hyponectriaceae. Назва вперше опублікована 1876 року.

Класифікація 
До роду Ceriospora відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Niessl, G. 1875. Notizen uber neue und kritische Pyrenomyceten. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn. 14:165-218 - P.169

Роди грибів
Сордаріоміцети